Изон (Ịzọn) — иджоидный язык, распространённый в Нигерии (штаты Байельса, Дельта, Ондо и Эдо). Число носителей по данным 1989 года — около 1 млн чел..

Письменность 
Письменность языка изон базируется на латинской графической основе (введена в 1912 году, позднее реформировалась) и имеет следующий вид:

 Долгие гласные на письме передаются удвоением букв.
 Назализация гласных передаётся написанием буквы n после буквы для гласного.
 Высокий тона передаётся с помощью акута (´) над гласной, низкий тон не обозначается.

Диалект эгбема имеет другой вариант алфавита, разработанный в 1970-х годах Ричардом О Нвауфа (Richard O Nwaufa).

 Долгие гласные и согласные на письме передаются удвоением букв.
 Высокий тон обозначается акутом (´), низкий — грависом (`).

Примечания 

Иджоидные языки
Языки Нигерии